La First Division 1889-1890 è stata la 2ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 7 settembre 1889 e il 31 marzo 1890 e concluso con la vittoria del , al suo secondo titolo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Jimmy Ross (Preston N.E.) con 24 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Inghilterra.

Note:
Lo Stoke City non rinnova l'iscrizione alla Football League per l'anno successivo.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 

7 settembre 1889

14 settembre 1889

16 settembre 1889

21 settembre 1889

28 settembre 1889

30 settembre 1889

5 ottobre 1889

12 ottobre 1889

19 ottobre 1889

26 ottobre 1889

 

2 novembre 1889

4 novembre 1889

9 novembre 1889

11 novembre 1889

16 novembre 1889

21 novembre 1889

23 novembre 1889

30 novembre 1889

30 novembre 1889

7 dicembre 1889

14 dicembre 1889

21 dicembre 1889

23 dicembre 1889

25 dicembre 1889

26 dicembre 1889

28 dicembre 1889

1º gennaio 1890

4 gennaio 1890

11 gennaio 1890

25 gennaio 1890

8 febbraio 1890

15 febbraio 1890

18 febbraio 1890

22 febbraio 1890

24 febbraio 1890

1º marzo 1890

 

8 marzo 1890

10 marzo 1890

13 marzo 1890

15 marzo 1890

17 marzo 1890

22 marzo 1890

24 marzo 1890

27 marzo 1890

31 marzo 1890

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Preston North End (15)
 Minor numero di sconfitte: Preston North End (4)
 Migliore attacco: Blackburn (78 reti fatte)
 Miglior difesa: Preston North End (30 reti subite)
 Miglior media goal: Preston North End (2,367)
 Maggior numero di pareggi: Accrington (6)
 Minor numero di pareggi: Bolton (1)
 Maggior numero di sconfitte: Stoke City (15)
 Minor numero di vittorie: Stoke City (4)
 Peggior attacco: Stoke City (27 reti segnate)
 Peggior difesa: Stoke City (69 reti subite)
 Peggior media goal: Stoke City (0,391)

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
 FA Cup 1889-1890
 Football Alliance 1889-90

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1889
Calcio nel 1890
1889